«Ян Гус» () в советском прокате — «Война за веру: Магистр» — чехословацкий художественный фильм, снятый кинорежиссёром Отакаром Ваврой в 1954 году на киностудии «Баррандов» по мотивам произведений писателя Алоиса Йирасека.

Первая часть гуситской трилогии О. Вавры, названной «Война за веру» («Ян Жижка» (1955) и «Против всех» (1957).

Премьера фильма состоялась в 1955 году.

Сюжет 
В фильме показаны события 1412—1415 годов. Растущее богатство католической церкви, которая обирает простых людей, порождает растущее негодование чехов. Король, не желая ссориться с Римом, изо всех сил старается не допустить возмущения в народе.

Чешский священник Ян Гус выступает с публичной критикой иерархов церкви, осуждая их, в том числе и за продажу индульгенций. Его выступления в Пражской Вифлеемской часовне привлекают толпы бедных, страдающих от угнетения со стороны богатых горожан и духовенства жителей столицы. Проповеди магистра Яна Гуса против алчности церкви и в защиту чешского народа от засилья немцев находят всё более широкий отклик, что угрожает вызвать в стране бунт…На улицах Праги начинаются беспорядки. Церковь, чувствуя опасность, решает уничтожить опасную ересь.

В главных ролях 
 Зденек Штепанек — Ян Гус
 Карел Хёгер — король Вацлав IV
 Франтишек Смолик — папский легат епископ Лоди
 Ян Пивец — император Священной Римской империи Сигизмунд
 Ладислав Пешек — Мизерер, королевский шут
 Отомар Крейча — мастер Штепан Палеч
 Богуслав Загорский  — Stumpfnágel, alderman
 Власта Матулова — королева София Баварская
 Густав Хилмар — Ян из Хлума
 Витезслав Вейражка — Вацлав из Дубы
 Эдуард Когоут — Лефл Лазанский
 Мария Брожова — Мать Сташека
 Ладислав Богач — Иаков из Стршибра
 Бедржих Карен — Кардинал Пьер д’Алли
 Владимир Ржепа — пастор Ян
 Франтишек Кройцман —  Тием, папистский эмиссар
 Мария Томашова — горничная
 Вацлав Воска — Ченек из Вартенберка
 Вилем Бессер — плотник
 Владимир Лераус — бургграф Праги
 Рудольф Грушинский — сын бургграфа 
 Йозеф Кемр — студент Йешек
 Йозеф Микс — Мартин
 Милош Копецкий
 Иржи Стеймар
 Вацлав Выдра
и другие.

Примечания

Ссылки 
 Jan Hus (1954) 
 Jan Hus 
 

Фильмы Отакара Вавры
Фильмы Чехословакии 1954 года
Исторические фильмы Чехословакии
Исторические фильмы о XV веке
Фильмы-биографии Чехословакии
Фильмы-драмы Чехословакии
Фильмы киностудии «Баррандов»
Экранизации литературных произведений Алоиса Йирасека
Фильмы о чешской Реформации и Гуситских войнах